Víctor Pérez i Pallarés (Lleida, 1933) artista lleidatà.
 Víctor Pérez Alonso (Albacete, 1988) futbolista castellanomanxec